Rantasila est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Juha Rantasila (né en 1945), joueur finlandais de hockey sur glace
Mari Rantasila (née en 1963), actrice et chanteuse finlandaise

Voir aussi
Trophée Juha-Rantasila, trophée annuel de hockey sur glace finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois